Fuji hace referencia a varios artículos:

Lugares en Japón
 Monte Fuji, pico más alto del país;
 Fuji (Shizuoka), ciudad de la Prefectura de Shizuoka;

Armada japonesa
 Fuji (acorazado), de la clase Fuji, botado en 1896;
 Fuji (destructor), de la clase Momi, botado en 1920. Ver Anexo:Navíos de la Armada Imperial Japonesa;

Empresas en Japón
 Fuji Television, estación de televisión;
 Fuji (supermercado), cadena de supermercados de Japón;
 Fujifilm, corporación multinacional japonesa especializada en cámaras e imágenes fotográficas;

Deportes
 Fuji Speedway, circuito de automovilismo de Japón;
 Fuji-Servetto o Saunier Duval (equipo ciclista)

Además
 Fuji (género musical), nigeriano;
 Manzana Fuji, variedad biológica;
 Takako Fuji, actriz, bailarina clásica, contorsionista y seiyū japonesa;
 Fuji-Cola, refresco creado para promocionar a Alberto Fujimori, expresidente de Perú;